Новогриго́ровка (неофициально Волчановка) — село в 1 км севернее города Дебальцево Донецкой области Украины, фактически контролируется самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой.

География 
 Расстояние до города Дебальцево — 3 км.
 Ближайшая железнодорожная станция — Дебальцево.
К востоку от населённого пункта проходит граница Донецкой и Луганской областей.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Санжаровка

СЗ: Логвиново, Нижнее Лозовое

СВ: Боржиковка, Вергулёвка — в Луганской области

З: —

В: Депрерадовка — в Луганской области

ЮЗ: Коммуна

ЮВ, Ю: город Дебальцево

История 
Село основано в 1886 году переселенцами из села Григоровка (ныне Днепропетровской области). Среди первых поселенцев — семьи Рябец, Пугач, Помазан, Шаповаловы, Недвиги.

В начале февраля 2015 года во время боёв в районе Дебальцево село находилось на поле сражений между военными подразделениями ДНР и Украины.

Население 
Численность населения села — 475 человек (2001).

Инфраструктура 
 Сельсовет
 Фельдшерский пункт
 Школа-сад
 Цех по переработке семян подсолнечника
 Магазин

 Улицы села
 Октябрьская
 Восточная
 Первомайская
 Степная

Местный совет 
Село Новогригоровка — административная единица Дебальцевского городского совета. В подчинении находятся села Нижнее Лозовое и Санжаровка.

Адрес сельского совета: г. Дебальцево, с. Новогригоровка, ул. Октябрьская, 27; тел.: 6-89-57.

Персоналии 
 Колосовский, Виктор Евстафьевич
 Брова, Михаил -

Примечания

Ссылки 
 Новости о Новогригоровке
 Краткая информация о Новогригоровке
 Новости Новогригоровки 

Населённые пункты Дебальцевского городского совета